Фахруддин () — арабское имя.

 Фахруддин ар-Рази — видный представитель ашаритского калама, шестой муджаддид.
 Ахмед, Фахруддин Али —  индийский государственный деятель, 5-й президент Индии с 24 августа 1974 по 11 февраля 1977 года.
  — суфийский святой.
  — персидский суфий, поэт.
  — правитель восточных и юго-восточных областей Бангладеш.
  — египетская актриса.
  — египетский актёр.

См. также 
 Фахраддин

Арабские имена